Roti ou ROTI peut désigner :
 Roti, une montagne en Suisse (canton de Soleure),  haut sommet du Jura alémanique avec  d'altitude, après le Grenchenberg () et le Hasenmatt ().
 Roti, une île  indonésienne, encore appelée Rote.
 Roti (pain), une sorte de pain sans levain du sous-continent indien, aussi connu sous le nom de chapati.
 ROTI, un acronyme anglophone signifiant Return On Time Invested.
 Roti, un artiste de street-art français.
 Roti jala, un plat malais.